Per Love Kills si può intendere:
Love Kills - Amore e pallottole – film diretto da Mario Van Peebles
Love Kills – singolo dei Ramones 
Love Kills – singolo di Freddie Mercury 
Love Kills – singolo di Little Boots
Love Kills – singolo di Roberto Bellarosa